Pedro Vázquez Marín es un director musical y pianista español.

Biografía 
Nace en Sevilla en 1972 donde comienza con sus estudios musicales con María Morillo continuándolos en el Conservatorio Superior de Sevilla con José Mª Lastrucci.

En 1992 conoce al Profesor Leonid N. Sintsev, catedrático del Conservatorio Superior de San Petersburgo con el que estudia en Barcelona y San Petersburgo hasta 1998, año en el que es becado por el Área de Fomento y Promoción Cultural de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para perfeccionar su formación en Alemania con Jimmi Oh-Havenith, profesora de la Hochschule für Musik de Frankfurt.

Será el Director de Orquesta Andrea Licata el Maestro con quien trabaja de forma minuciosa y de quien es su asistente estable en diferentes teatros del mundo, especializándose en el repertorio lírico italiano. También sigue recibiendo en la actualidad importantes consejos del Maestro Miguel Roa sobre el repertorio lírico y zarzuela.

Asimismo, ha sido alumno de los Maestros Salvador Mas (Viena y Barcelona 2005-2007), Jörg Bierhance (Viena y Munich 2005-2007) y Jordi Mora (Barcelona 2006-2008) con los que estudia el repertorio clásico y romántico.

Recibe consejos de otros Maestros como Juan Luis Pérez y Alexander Polischuk y trabaja como director asistente con el Maestro Pedro Halffter en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

En 1999 funda la Escuela Municipal de Música y Danza de Sanlúcar la Mayor.

Funda Juventudes Musicales de Sanlúcar la Mayor en el año 2001 de la que es su presidente. Miembro del Consejo de dirección de la Federación Nacional de Juventudes Musicales de España. En el año 2002 se casa con Sofia Carrasco. Durante los años 2003 a 2007 y desde el 2008 es Tesorero de la Federación Andaluza de Juventudes Musicales de la que es actualmente Vicepresidente Primero desde 2012.

Funda la Orquesta Sinfónica Joven del Aljarafe en 2004 de la que es director artístico; asimismo es desde 2008 a 2010 director artístico de la Camerata Clásica de Andalucía con las que ha obtenido importantes críticas. Ha dirigido otras orquestas como la Orquesta Filarmónica de Vidin (Viena 2007), la Orquesta Franco-Belga de Bruselas (2008), la Orquesta Sinfónica do Algarve (Faro 2009) y coros como el del Teatro de la Maestranza y Teatro Villamarta de Jerez.

Bajo el mecenazgo de Juan Escámez Luque, persona que apoyó intensamente su carrera, en 2005 funda el Conservatorio Profesional Municipal de Música de Sanlúcar la Mayor, centro del que es su Director. En este mismo año publica el libro ¿Te suena África?, un recorrido por las culturas africanas a través de su música.

Realiza grabaciones para Radio Nacional de España y Canal Sur Televisión.

Desde 2013 es miembro del Consejo de Dirección de Escuela Creativa de Andalucía que gestiona una importante red de Escuelas de Música en la provincia de Sevilla de donde nace el Proyecto LUNA y su sistema de orquestas, del que es su ideólogo y director musical.

En 2018 funda ARTIA International School of Performing Arts donde es gerente y director. ARTIA es una escuela de artes escénicas bilingüe especializada en `Música, Danza y Teatro, que ofrece un escenario educativo donde poder desarrollar la vertiente artística de las personas. Un espacio donde pequeños y mayores desarrollan sus habilidades artísticas y creativas con un sistema educativo único. El objetivo principal es desarrollar la creatividad en proyectos educativos donde la innovación, la transversalidad y la pedagogía contemporánea son esenciales. Colabora con artistas locales y reconocidos nombres internacionales para que el estudiante aprenda de primera mano, lo que significa ser un artista que trabaja y utiliza su arte en la causa de la justicia social.

Proyectos creados 

 Orquestas Inclusivas: Orquestas Inclusivas es un sistema para la integración social que ofrece un espacio de relación, intercambio y convivencia cooperativos a través de la música y creando una comunidad de personas comprometidas con la transformación social.
 Artia School - International School of Performing Arts en Sevilla 
 Proyecto Entreclados
 Proyecto Mi Ópera
 Proyecto GuiA
 Proyecto LUNA
 Orquesta Sinfónica Metropolitana de Sevilla: Fundador y Director gerente, artístico y musical de la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Sevilla (anterior Orquesta Sinfónica del Aljarafe). 
 Academia de la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Sevilla
 Festival Nacional de Música "Noches de San Pedro": Fundador y Director gerente del Festival Nacional de Música “Noches de San Pedro”, considerado una de las manifestaciones artísticas más importantes de la época estival.
 Conservatorio Profesional de Música de Sanlúcar la Mayor: Fundador y Director. En el Conservatorio Profesional se pone en práctica todos los proyectos de innovación que posteriormente se han desarrollado a nivel autonómico, cambios en los planes de centro como la inclusión del Proyecto LUNA. Director y profesor de Piano, Orquesta, Historia, Sociología y Estética de la música.
 Escolanía de Sanlúcar la Mayor: Fundador y promotor del Coro de voces blancas en el municipio.
 Escuela Municipal de Música de Palomares del Río
 Escuela Municipal de Música de Mairena del Aljarafe

Dirección musical y composición

Obra como director 
Turandot de Busoni, Sevilla, febrero de 2010, Producción del Teatro Maestranza de Sevilla.
Traviata de Verdi, Sevilla, junio de 2010, Producción del Teatro de la Ópera de Roma.
Norma de Bellini, Estocolmo, noviembre de 2010, Producción de la Royal Opera Estocolmo.
La Boheme de Puccini, Sevilla, diciembre de 2010, Producción del Royal Opera House Covent Garden.
Il Trovatore de Verdi, Cardiff, marzo de 2011, Producción de la Opera de Escocia.
Hansel y Gretel de Humperdinck, Sevilla, abril de 2011, Producción del Teatro Maestranza de Sevilla.
Tosca de Puccini, Palermo, mayo de 2011, Producción la Orquesta Sinfónica Siciliana.
Amor Brujo de Falla, Huelva agosto de 2011, Producción Foro Iberoamericano de la Rábida.
Agua, azucarillos y aguardientes de Chueca, Sevilla, septiembre de 2011, Teatro Turina Fundación Cajasol.
Cenerentolla de Rossini, Pekín, octubre de 2011, Teatro Nacional Chino
La gran Vía de Chueca, Sevilla, noviembre de 2011, Teatro Turina Fundación Cajasol.
Rossini-Mozart, obertura El Barbero de Sevilla, Sinfonía nº 40 de Mozart, Orquesta Sinfónica Joven del Aljarafe, producción de la Diputación Provincial de Sevilla, noviembre de 2011.
Concierto Benéfico Fundación Prodean, Sevilla, diciembre de 2011, varios conciertos. Obras de Mozart, Strauss.
Hansel y Gretel de Humperdinck, Sevilla, diciembre de 2011, Producción del Teatro Maestranza de Sevilla.
Azabache 20 años, director artístico, Gira Nacional 2012 y 2013.
La Revoltosa de Chapí, varios conciertos en la provincia de Huelva, junio y julio de 2012. Orquesta Sinfónica del Aljarafe
Misa al Cristo del Calvario, estreno de la obra compuesta por Pedro Vázquez, Sevilla, septiembre de 2012. Orquesta Sinfónica del Aljarafe
Requiem de Mozart, Sevilla, marzo de 2013. Orquesta Sinfónica del Aljarafe
Il Trovatore de Verdi, Sevilla, mayo de 2013, Producciones Telón.
El Caserío de Guridi, Bilbao, junio de 2013, Producción del teatro Arriaga
Il Trovatore de Verdi, Chiclana, julio de 2013, Producciones Telón.
Diana Navarro Sinfónica, Gira Nacional, 2013 y 2014
Requiem de Suppè, Sevilla abril de 2014. Orquesta Sinfónica del Aljarafe.
La Dolorosa, Sevilla, julio de 2014. Festival Nacional Noches de San Pedro.
Il Trovatore de Verdi, Cádiz, octubre de 2014, Producciones Telón.
Temporada 2014-2015 "Mairena Sinfónica", Orquesta Sinfónica del Aljarafe

Composiciones y arreglos sinfónicos 
Diana Navarro Sinfónica, gira nacional con la cantante Diana Navarro y la Orquesta Sinfónica del Aljarafe (Teatro de la Zarzuela, Palau de la Música de Barcelona, Auditori de Barcelona, Teatro de la Maestranza, entre otros).
Rafael de León, Generación del 27, con el cantante Manuel Lombo y la Orquesta Sinfónica del Aljarafe (Reales Alcázares de Sevilla).
Perspectivas andaluzas, sobre la música de Granados y Albéniz con el Ensemble Pedro Vázquez (XV Festival de Música Noches del Alcázar de Sevilla).
Misa al Cristo del Calvario, para solo, coro y orquesta, encargo de la Hermandad del Calvario de Sevilla y estrenada en la Iglesia de la Magdalena en septiembre de 2012 con la Orquesta Sinfónica del Aljarafe.

Pianistas de música clásica de España
Músicos clásicos del siglo XXI de España